constructivisme (kunst), een kunststroming in Rusland in het begin van de 20e eeuw
constructivisme (wiskunde), een stroming in de filosofie van de wiskunde, waarin slechts objecten waarvan een constructie kan worden aangegeven, erkend worden
constructivisme (filosofie), een stroming in de filosofie die stelt dat onze gehele kennis uit constructies bestaat